Cercaria peut faire référence à:
 le nom latin de la larve Cercaire des trématodes
 Cercaria (genre), une genre de ciliés de la famille des Colepidae

Homonymie en biologie